Damitz kan syfta på följande platser:

Polen 

 Dębica (ort), Västpommerns vojvodskap, Powiat kołobrzeski,

Tjeckien 

 Damnice, ort, Södra Mähren, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar